2022 Orlen FIM Speedway Grand Prix of Poland – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2022. Zawody odbyły się w dniu 14 maja 2022 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Maksyma Drabika. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Jakub Miśkowiak i Witalij Łysak. Nominacja ukraińskiego żużlowca na zawodnika rezerwowego przez organizatorów turnieju miała podkreślać wsparcie dla Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję w lutym 2022 roku. 

Po dwóch latach przerwy organizatorzy Grand Prix postanowili powrócić do organizacji indywidualnych kwalifikacji przed zawodami.  Każdy z zawodników walczy o najlepszy czas okrążenia, a stawką jest możliwość wyboru numeru startowego -  w kolejności od najszybszego do najwolniejszego zawodnika, w trakcie jednego okrążenia. 

Kwalifikacje do turnieju odbyły się 13 maja. Najlepszy czas okrążenia (13.107 s) uzyskał Bartosz Zmarzlik.

Pozycje startowe

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2022, I
2022 w polskim sporcie